Tadeusz I Kobylański (1895–1967) – podpułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dyplomata
 Tadeusz II Kobylański (1899–1924) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie), oficer 1 pp Leg.

Przypisy